Trennverfahren oder trennen steht für:
 Trennen (Fertigungstechnik), Verfahren zum Trennen von Werkstücken
 Trennen (Verfahrenstechnik), Verfahren zum Trennen von Stoffgemischen
 Trennsystem, Entwässerungstechnik
 Trennen (Elektrotechnik), Freischalten, das Trennen einer elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen
 Downstream Processing, biotechnologische Methode zur Abtrennung der Fermentationsprodukte aus einer Fermentationsbrühe

 abtrennen steht für:
 Amputation, chirurgischer oder verletzungsbedingter Verlust von Körperteilen

Siehe auch:

 Trennschärfe (Begriffsklärung)
 Trennung (Begriffsklärung)